Hans den yngre eller Johan den yngre (tyska: Johann der jüngere), född 25 mars 1545, död 9 oktober 1622. var en dansk prins, son till kung Kristian III av Danmark.

Han kallades på tyska för herzog von Sonderburg ("hertig av Sonderburg"). Sonderburg är det tyska namnet på staden Sønderborg (därav titelns stavning). Även känd på danska som Hans den Yngre af Sønderborg, Hertug af Sønderborg. Han var också hertig av Slesvig och Holstein.

Biografi

Hans föddes den 25 mars 1545 i staden Haderslev i hertigdömet Schleswig som tredje son till kung Kristian III och drottning Dorothea av Danmark och Norge. Av sin bror kung Fredrik II fick Hans år 1564, som förläning, några mindre delar av Slesvig och Holstein (Sønderborg, Nordborg, Plön m.m.); dock utan egentlig furstemakt där. 1582 fick han dessutom klostret Ry i förläning, där han 1587 uppförde slottet Glücksburg under åren 1582-1587.

Han var gift två gånger och hade 23 barn (elva söner och tolv döttrar). Han blev stiftare av de många sönderborgska linjerna, vilka alla efter hand utdött, med undantag av den yngre glücksburgska, varifrån det nuvarande danska kungahuset härstammar.

Familj
Gift, första gången 1568 med Elisabeth av Braunschweig-Grubenhagen, 1550-1586.

Barn:

Alexander av Sonderburg, 1573-1627.

Gift andra gången 1588 med Agnes Hedvig av Anhalt 1576-1616.

Källor 
 

Huset Oldenburg
Huset Glücksburg
Huset Augustenburg
Danska hertigar
Hertigar av Schleswig
Hertigar av Holstein
Mottagare av Elefantorden
Födda 1545
Avlidna 1622
Män